The Magic Garden – film del 1927 diretto da James Leo Meehan
 The Magic Garden – film del 1951 diretto da Donald Swanson
 The Magic Garden – album dei The Fifth Dimension del 1967